Largue ist der Name zweier Flüsse in Frankreich:
 Largue (Ill), ein Nebenfluss der Ill im Elsass
 Largue (Durance), ein Nebenfluss der Durance im Département Alpes-de-Haute-Provence